Scooby-Doo i els seus amics, en anglès "Scooby-Doo Team-Up" és una col·lecció de cómics que barreja Scooby-Doo i els superherois de DC Comics. Cada historieta està plena d'acció, humor i aventures.

Primera i segona història 
A la primera i la segona història Scooby-Doo fan equip amb en Batman i en Robin. Al primer número s'enfronten a en Man-Bat i el segon número a Scarecrow, enemics típics d'en Batman.

Números 
 Scooby-Doo Team-Up #1: Batman i Robin
 Scooby-Doo Team-Up #2: Batman i Robin
 Scooby-Doo Team-Up #3: Bat-Mite
 Scooby-Doo Team-Up #4: Teen Titans GO!
 Scooby-Doo Team-Up #5: Wonder Woman
 Scooby-Doo Team-Up #6: Wonder Woman i Superman
 Scooby-Doo Team-Up #7: Els Picapedra
 Scooby-Doo Team-Up #8: The Jetsons
 Scooby-Doo Team-Up #9: Superman
 Scooby-Doo Team-Up #10: Johnny Quest
 Scooby-Doo Team-Up #11: Secret Squirrel
 Scooby-Doo Team-Up #12: Gotham Girls
 Scooby-Doo Team-Up #13: Deadman
 Scooby-Doo Team-Up #14: Aquaman
 Scooby-Doo Team-Up #15: Flash
 Scooby-Doo Team-Up #16: Shazam!
 Scooby-Doo Team-Up #17: Hawkman i Hawkgirl
 Scooby-Doo Team-Up #18: Supergossos
 Scooby-Doo Team-Up #19: Zatanna
 Scooby-Doo Team-Up #20: Space Ghost
 Scooby-Doo Team-Up #21: Harley Quinn
 Scooby-Doo Team-Up #22: Frankenstein Jr. and the impossibles
 Scooby-Doo Team-Up #23: Quick Draw McGraw 
 Scooby-Doo Team-Up #24: Detectiu Marcià

Còmics